Tayeb Zitouni peut désigner :
 Tayeb Zitouni (1956), homme politique algérien.
 Tayeb Zitouni (1965), le ministre du commerce depuis mars 2023.